Die Divizia B 1972/73 war die 33. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Politehnica Iași und Politehnica Timișoara stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils 16 Mannschaften ausgetragen. Die beiden Sieger stiegen in die Divizia A auf. Absteiger gab es diese Saison nicht, da die Liga in der folgenden Spielzeit erweitert wurde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied zunächst die Tordifferenz.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Saison 1972/73 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1972/73
1972 73